

Аспінволл — місто, штат Айова
 Аспінволл — місто, штат Пенсільванія